Чемпионат Шотландии по футболу 2015/16 — 3-й сезон шотландского Премьершипа, высшего футбольного дивизиона Шотландии. Титул чемпиона защищает клуб Селтик.

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в три круга. Второй этап начинается с 34-го тура — лучшие на этот момент шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата, остальные борются за 7—12 места. Клуб, занявший последнее место, выбывает в Чемпионшип, команда, финишировавшая на одиннадцатом месте, состязается в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе страны с победителем плей-офф Чемпионшипа.

Повышенные и пониженные команды сезона 2014/15 
 Из Чемпионшипа в Премьершип
 «Харт оф Мидлотиан»

 Из Премьершипа в Чемпионшип
 «Сент-Миррен»

Клубы-участники

Тренеры, капитаны, поставщики экипировки и спонсоры

Тренерские изменения

Итоговая турнирная таблица 

Источник: BBC Sport

Результаты матчей

1 — 22 туры 
Во время первых 22-х туров все команды играют со своими соперниками по два матча — дома и на выезде

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

23 — 33 туры 
23-33-е туры все команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая сторона определяется путём жеребьёвки

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

34 — 38 туры 
После 33-го тура команды разбиваются на две группы, разыгрывая 1 — 6 и 7 — 12 места, соответственно. Команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая страна определяется путём жеребьёвки

1 — 6 места

7 — 12 места 

 Источник: BBC Sport 
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Статистика сезона

Бомбардиры 

 Источник: BBC Sport, ESPN

Хет-трики

Примечания 

2015/2016
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2015 году
Спорт в Шотландии в 2016 году
Футбол в Европе в 2015 году
Футбол в Европе в 2016 году